Knipoogje (stripreeks), stripreeks van Serge Ernst
 Knipoogje (korstmos), een korstmos

Zie ook 
 Knipoog